For Unlawful Carnal Knowledge — дев'ятий студійний альбом американської групи Van Halen, який був випущений 17 червня 1991 року.

Композиції 
 Poundcake - 5:21
 Judgement Day - 4:38
 Spanked - 4:53
 Runaround - 4:20
 Pleasure Dome - 6:58
 In 'n' Out - 6:04
 Man on a Mission - 5:03
 The Dream Is Over - 3:59
 Right Now - 5:21
 316 - 1:29
 Top of the World - 3:54

Джерела 
 For Unlawful Carnal Knowledge  allmusic
 For Unlawful Carnal Knowledge  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Van Halen